Napar puede referirse a:

 Napar al acto de salsear o cubrir un alimento con una salsa.
 Napar Buru Batzar es organización territorial en Navarra del Partido Nacionalista Vasco (NBB).
 Napar Bideak un camino de Navarra.
 Condado de Napa es un estado estadounidense de California.
 Las siglas de National Association for the Protection of American Rights.